Interpolación puede referirse a:

Matemática 
 Interpolación de una función en análisis numérico (obtención de nuevos puntos partiendo del conocimiento de un conjunto discreto de puntos).
 Interpolación lineal, caso particular de la interpolación general de Newton.
 Interpolación polinómica, técnica de interpolación de un conjunto de datos o de una función por un polinomio.
 Interpolación bilineal, extensión de la interpolación lineal para interpolar funciones de dos variables.
 Interpolación polinómica de Lagrange, forma de presentar el polinomio que interpola un conjunto de puntos dado.
 Interpolación multivariable o Interpolación espacial, interpolación sobre funciones de más de una variable.

Aplicaciones en fotografía, magenología, computación gráfica 
 Interpolación (fotografía), conjunto de métodos matemáticos de interpolación aplicados a la fotografía.
 Interpolación cromática, proceso digital de imagen utilizado para reconstruir una imagen en color mediante muestras cromáticas incompletas.

Lógica 
 Método de interpolación (en lógica y pedagogía), un método científico lógico.

Filología, lingüística 
 Interpolación (filología), agregado de textos (frases, versos, palabras ilegibles o faltantes) introducidas en una obra en donde originalmente no existían, o donde no se tenía certeza de que el autor realmente las hubiera usado.

Otros casos 
 Interpolación (música), pasaje de un estado a otro, con etapas intermedias ; la interpolación puede ser rítmica, melódica, o armónica.
 Métodos de enseñanza por interpolación y extrapolación, métodos de enseñanza por aproximación deductiva o aproximación inductiva (lo aprendido es extrapolado o imitado en nuevas situaciones, la enseñanza primero aborda casos particulares, y luego se extrapola o interpola ante casos nuevos, etc).